Don (Trento)
 Rio Don

Desambiguações de topônimos